est une expression anglaise qui peut faire référence à :

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.

Homonymie de titre